«Бурк-ан-Брес — Перонна», полное название — ФК Бурк-ан-Брес — Перонна 01 () — французский футбольный клуб из Перонны. Был создан в 1942 году в результате слияния клубов ФК Бурк () и ЮС Перонна () с базой в Перонна. До 2015 года выступал под именем «Бурк-Перонна». В период 2012—2015 годов выступал в Национальном чемпионате, третьем по силе дивизионе Франции. По итогам сезона 2014/15 клуб занял третье место в розыгрыше национальной лиги Франции и впервые в своей истории поднялся в Лигу 2.

Домашние матчи команда проводит на стадионе «» в городе Бурк-ан-Брес, который делит с местным регбийным клубом.

Текущий состав

Достижения 

 Национальная Лига
 Бронзовый призёр: 2014/15

 ЛЧФ 2
 Победитель (2): 1996/97, 2008/09

 ЛФЧ
 Серебряный призёр: 2011/12

 Кубок Франции
 1/4 финала: 2002

Ссылки 

 

Футбольные клубы Франции